Звездните рейнджъри може да се отнася за:

 Звездните рейнджъри, роман от 1959 г. на Робърт Хайнлайн
 Звездни рейнджъри, филм от 1997 г. на режисьора Пол Верховен
 Звездни рейнджъри 2: Герой на Федерацията, филм от 2004 г.
 Звездни рейнджъри 3: Мародер, филм от 2008 г.